Самуэль Митчелл:
 Митчелл, Самуэль Августус (1792—1868) — американский картограф и географ, издатель.
 Митчелл, Самуэль Альфред (1874—1960) — канадский астроном и преподаватель.